Le nom Daniel Torres est porté par les personnes suivantes :
 Daniel Torres (né en 1958), un illustrateur, dessinateur et scénariste de bande dessinée espagnol ;
 Daniel Torres (né en 1977), un footballeur international costaricien ;
 Daniel Torres (né en 1989), un footballeur international colombien.
 Daniel Torres Samaniego, un nageur mexicain.

Voir aussi